Tapetum ist ein Wort der lateinischen Sprache mit wiederum griechischen Wurzeln. Seine Bedeutung entspricht den beiden aus diesem Begriff abgeleiteten deutschen Wörtern Tapete (Wandbehang) und Teppich (Fußbodenabdeckung). Das Wort wird zudem im wissenschaftlichen Bereich verwendet als:

 Tapetum lucidum, die reflektierende Schicht hinter der Netzhaut mancher Tiere
 Tapetum (Pflanze), eine Struktur, in der die Pollen mancher Pflanzen heranreifen
 Tapetum corporis callosi, einen Teil des Corpus callosum

Siehe auch:
 Tapet